Foulehaio procerior — вид воробьиных птиц из семейства медососовых (Meliphagidae). Ранее считался конспецифичным с двумя другими видами рода.

Распространение 
Эндемики Фиджи. Живут в тропических лесах, как равнинных, так и горных, а также в мангровых зарослях.

Описание 
Длина тела 19—21 см. Вес 25,2—45,4 г. Окраска гораздо темнее, чем у Foulehaio carunculatus. О различиях в вокализации с другими представителями рода нет сведений.

Диета в основном состоит из насекомых и нектара, но птицы также едят мелких позвоночных (сцинков, гекконов).

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус «Вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 Western Wattled-Honeyeater Foulehaio procerior.

Медососовые
Птицы Океании
Эндемики Фиджи
Животные, описанные в 1867 году